El Diseño Multimedia está compuesto por la combinación de diversas ramas, que engloban texto, fotografías, videos, programación, sonido, animación, manipulada y volcada en un soporte digital, información de importante (periodismo de internet.) 

Algunas de estas ramas pueden ser: Diseño Gráfico, 
Editorial, Diseño Web, Edición de videos, Programación de aplicaciones interactivas, etc.

La cualidad multimedia es muy extensa en sí misma, no está necesariamente ceñida a la informática, pues se puede tomar como medio multimedia la mezcla de un libro junto a un casete, cuya combinación se utiliza para crear textos con música ambiente, el diseño de un flyer hecho manualmente y luego digitalizado para reproducirlo y muchas otras cosas.

Una definición más específica del concepto de Multimedia es la capacidad que poseen los ordenadores de mostrar en un monitor o medio visual, textos y gráficos, así como de producir sonido. Su comienzo, hasta unos 40 años, las computadoras no poseían demasiado atractivo: de características enormes, llenas de dispositivos metálicos y cables que no ofrecían buena comunicación con el usuario. Fue con el paso del tiempo que su evolución les ha hecho cambiar de aspecto, tanto por dentro como por fuera. Los ordenadores redujeron su tamaño y se les han añadido determinados elementos que proporcionan un mejor intercambio de información con los usuarios. Gradualmente se ha conseguido un aspecto y funcionamiento más agradables. Las nuevas tecnologías han respaldado un aumento de la potencia de ejecución no sólo en el cálculo, sino en áreas como el proceso de diversos tipos de datos, la comunicación y transferencia de información entre computadores remotos, el trazado de gráficos, el razonamiento inteligente.

Historia 
En cuanto al punto de inflexión en el desarrollo, se encuentra en la expansión de la PC, a comienzos de los años ochenta. Con gran rapidez las computadoras se introdujeron en diversos campos. Pero su desarrollo fue mucho mayor en el terreno profesional. Aunque la realidad multimedia se encontraba aún lejos, pues los primeros ordenadores considerados multimedia, eran lentos y de baja producción, surgen en la primera mitad de los años noventa los que darían paso a un incremento en la producción. Surgen procesadores dotados para mejores prestaciones, sobre todo en cuanto al almacenamiento de la información y la capacidad para transmitir datos de muy diversos tipos.

Aplicación 
Hace 3 años la diversidad de géneros aplicados al diseño multimedia tomaba forma en bibliotecas virtuales, archivos, museos virtuales, campus universitarios, cines, teatros, aeropuertos, videojuegos e incluso en la vía pública.
El contenido visual generado brinda una interfaz interactiva capaz de instruir al usuario de manera inmediata.
Métodos de Aplicación
 Publicación Electrónica: libros electrónicos, redes sociales, revistas electrónicas, ilustraciones, fotografía, video, animación, etc.
 Tratamiento de la información: quioscos digitales utilizados para la impresión fotográfica por medio de un usuario sin instrucción
 Enseñanza Interactiva: información consistente y útil. En la actualidad el diseño de contenido multimedia juega un papel muy importante en el aprendizaje, permite la diversificación del contenido educativo haciéndolo más accesible y personalizado.  
“Los estudiantes se hacen más independientes y se convierten en gestores de su propio aprendizaje; los docentes asumen su papel de mediadores”
Lesmes et al. (2008)

Multimedia Interactiva 
El desarrollo multimedia ha sufrido dos problemas clásicos, estos son el acceso y manipulación de datos, su almacenamiento, pues los datos gráficos ocupan una gran cantidad de bytes de memoria. El primer problema fue resuelto con el desarrollo de los entornos gráficos en dichos ordenadores, basados en la presentación de la información en forma de ventanas, así como la utilización de iconos y menús con los cuales el usuario puede convivir con el programa de manera simple. En cuanto al tema del almacenamiento, fue solucionado con nuevos métodos de compresión de archivos de imágenes, sonido y vídeo, y con la aparición de los soportes ópticos, capaces de almacenar una gran cantidad de memoria en un único soporte.
El multimedia interactivo como sistema de comunicación ha alcanzado su máximo exponente con la incorporación masiva de los lectores de CD-ROM a los ordenadores –con su evolución en la velocidad de lectura-, y más recientemente con el gran volumen de información que posibilitan los DVD y los soportes ópticos. Es entonces que ha sido fuertemente impulsado por las empresas editoriales convencionales que comenzaron a crear enciclopedias en línea, juegos y programas interactivos multimedia.

Necesidades Tecnológicas 
A la hora de trabajar en el Diseño Multimedia, se deben tener en cuenta ciertas variables como son el hardware y Software.
 Hardware: se necesitan equipos de vanguardia con procesadores de alta gama, así como también memoria RAM, Tarjetas Gráficas, puertos de Firewire, USB, Tabletas Digitalizadores, Scanner, Tarjeta de Red, Conexión a Internet, Monitores de alta gama. Cámaras semi - profesionales o profesionales e iluminación artificial.
 Software: de adquisición y tratamiento en audio, imágenes, video; de diseño digital 2D y 3D; de creación multimedia, como también de auditoría en DVD, CD y conexión a internet.

Hipermedia 

El término hipermedia obtiene su nombre con la suma de hipertexto y multimedia, una red hipertextual en la que se incluye no sólo texto, sino también otros medios: imágenes, audio, vídeo, etc. (multimedia).
Muchos autores coinciden en esta definición, donde hipertexto se entiende como la organización de una base de información en bloques discretos de contenido llamados nodos (en su mínimo nivel), conectados a través de enlaces cuya selección genera distintas formas de recuperar la información de la base; la multimedia consiste en la tecnología que utiliza la información almacenada en diferentes formatos y medios, controlados por un usuario (interactividad).
De esta manera es que la hipermedia conjuga tanto la tecnología hipertextual, como la multimedia. Entonces, si la multimedia proporciona una gran riqueza en los tipos de datos, el hipertexto aporta una estructura que permite que los datos puedan presentarse y explorarse siguiendo distintas secuencias, de acuerdo a las necesidades y preferencias del usuario.

Ámbito de trabajo 
El diseño multimedial tiene varios ámbitos de trabajo pero principalmente se destacan las aplicaciones en publicidad televisiva y diseño de aplicaciones web . Ello en función de que estos medios de comunicación en particular permiten la combinación
de los estímulos visuales en acción e incluso los estímulos audibles.

Perfil del Diseñador Multimedial 
El Diseño Multimedial desde hace ya varios años está considerado como una Carrera de Grado en muchos países del mundo. Es entonces que en la actualidad contamos con diseñadores multimediales que desarrollan actividades en diversos ámbitos. Diríjase aquí para obtener una descripción más profunda sobre el perfil del graduado multimedia.

Los licenciados en diseño multimedial tienen un perfil abierto, innovador y multidisciplinario gracias a una carrera que vincula diseño interactivo, gráfico y de experiencias, producción audiovisual, animación, videojuegos, programación, cultura digital, arte electrónico, marketing digital y otras disciplinas.

La capacidad de gestionar proyectos propios y de terceros posiciona a los licenciados como protagonistas e impulsores de nuevos modelos de comunicación y negocios.

Vínculos Relacionados 
 Multimedia
 Multimedios
 Diseño web
 Diseño Gráfico
 Graduado multimedia
 Interactividad
 Realidad virtual

Referencias 

Diseño gráfico
Multimedia
Comunicación